Второй дивизион Чили 1953 () — второй сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Новичком лиги стал клуб «Сан-Луис Кильота».

«Депортиво Томас Бата» выиграл турнир, но по финансовым причинам отказался от повышения в Примеру.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1953
Спорт в Чили в 1953 году
Чили